Магдалена Рыбарикова защитила свой титул.

Посев 

  Анжелика Кербер (Четвертьфинал)
  Слоан Стивенс (Первый раунд)
  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Ализе Корне (Полуфинал)

<li>  Сорана Кырстя (Четвертьфинал)
<li>  Мона Бартель (Второй раунд)
<li>  Магдалена Рыбарикова (Титул)
<li>  Мэдисон Киз ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Citi Open 2013